Die Slugging Percentage ist eine Baseball-Statistik. Sie ist ein Maß dafür, wie viele Bases ein Schlagmann pro Schlagdurchgang (At-Bat) erreicht.

Formel 
 

Um die Slugging Percentage (SLG) zu berechnen, teilt man die vom Spieler erreichten Total Bases (TB) durch die Anzahl der Schlagdurchgänge insgesamt (At-Bats, AB).

Wenn z. B. ein Schlagmann in 100 Durchgängen jeweils 10 Singles, 10 Doubles, 10 Triples und 10 Home Runs erzielt (d. h. auch 60 Mal vorzeitig ausscheidet), hat er nach dem mit Hilfe einer gewichteten Summe berechneten Wert der Total Bases von TB = 100 einen SLG = 100/100 = 1,000. Die maximal erzielbare Slugging percentage ist 4,000, d. h. wenn ein Hitter in jedem Schlagdurchgang einen Home Run (d. h. vier Slugging-Punkte) erzielt.

Bewertung 
Slugging Percentage ist eine geläufige Kennzahl, um die Schlagkraft („Slugging“) eines Hitters zu bestimmen. Allerdings bildet es die Realität nur vereinfacht ab: gute Schlagmänner, die Balls und damit Walks provozieren, werden hierbei benachteiligt.

Verwandte Statistiken 
Der Batting Average errechnet sich ähnlich, aber gewichtet alle Singles, Doubles, Triples und Home Runs gleich. Hierbei wird pur die Fähigkeit gemessen, den Ball mit einem Hit ins Spiel zu bringen, was Home-Run-Spezialisten benachteiligt. On-Base Percentage errechnet die Häufigkeit, mit der ein Schlagmann überhaupt ins Spiel kommt, berücksichtigt also auch Walks.

Weblinks 
 SLG-Formel auf ehow.com

Baseballstatistik